Акі́мова () — жіноча форма патронімічного прізвища Акімов, яке походить від особового імені Акім (Йоаким).

Відомі носії 
 Акімова Аделаїда Гнатівна (1931—1984) — доярка, Герой Соціалістичної Праці (1966). 
 Акімова Ельвіра Шевкіївна (нар. 1970) — український кримськотатарський політик та педагог, голова Єди Кую (Ленінського) регіонального меджлісу (2012—2013).
 Акімова Ірина Михайлівна (нар. 1960) — український політик і державний діяч.
 Акімова Людмила Миколаївна — український економіст, Заслужений працівник освіти України  .
 Акімова Марія Степанівна (1915—1971) — антрополог, кандидат історичних наук (1942).
 Акімова Олександра Федорівна (1922—2012) — радянська військова льотчиця, в роки Другої світової війни — штурман ескадрильї 46-го гвардійського нічного бомбардувального авіаційного полку, гвардії старший лейтенант. 
 Акімова Тетяна Сергіївна (нар. 1990) — російська біатлоністка, бронзова призерка чемпіонату світу 2017 в складі змішаної естафети.